CALPO bezeichnet 
 Comité „Allemagne libre“ pour l'Ouest

Calpo bezeichnet
 Calpo (Einheit), ein altes italienisches Maß

Abkürzung